Příjmení Verner nosí více osobností:

 Andrew Verner (* 1972) – kanadský hokejový brankář
 Carl Gustaf Verner von Heidenstam (1859–1940) – švédský spisovatel, nobelista
 Eduard Verner – český scenárista
 František Verner OCr (1915–2004) – římskokatolický kněz, knihovník a Vyšehradský kanovník 
 Frederick Arthur Verner (1836–1828) – kanadský malíř
 Jan Verner (* 1951) – český motocyklový závodník na ploché dráze a držitel světového rekordu
 Jan Verner (žokej) – český žokej
 Jaroslav Verner (1936–???) – český politik, po sametové revoluci poslanec FS za ODS
 Jiří Verner (* 1962) – generál, velitel Vzdušných sil AČR
 Jiří Verner (lékař) (1905–1942) – český lékař, chirurg a dramatik
 Karl Verner (1846–1896) – dánský jazykovědec
 Ludmila Vernerová (* 1962) – česká operní pěvkyně
 Michaela Vernerová (* 1973) – reprezentantka Československa a České republiky v judu
 Miloslav Verner (1938–2018) – český motocyklový závodník na ploché dráze
 Miroslav Verner (* 1941) – český archeolog a egyptolog, profesor UK
 Paul Verner (1911–1986) – německý politik (SED)
 Pavel Verner (hudebník) (1934–2021) – český hobojista
 Pavel Verner (novinář) (1947–2009) – český novinář, spisovatel a dramatik
 Tomáš Verner (* 1986) – český krasobruslař
 Václav Verner (1949–2018) – český motocyklový závodník na ploché dráze
 Václav Verner – herec a kulisák Divadla Járy Cimrmana
 Waldemar Verner (1914–1982), německý admirál a politik (SED)

Související články 
 Werner